Carlos Lobos puede referirse a los siguientes deportistas:
Carlos Lobos (futbolista)
Carlos Lobos  (jinete)